El término Maniac puede referirse a:

 Maniac, Sven Erik Kristiansen, vocalista de la banda de black metal Skitliv y exvocalista de Mayhem.
 «Maniac» (1983), canción de Michael Sembello y que está incluida en la banda sonora original de la película   Flashdance.
 «Maniac» (2010), canción de Girlicious.
 «Maniac» (2020), canción de Conan Gray.
 Maniac (2006), álbum de Globe.
 Maniac (1980), película dirigida por William Lustig.
 Maniac (2012), película dirigida por Franck Khalfoun.
 Maniac (2018), serie de televisión estadounidense de Cary Fukunaga.
 MANIAC I, una de las primeras computadoras, programada por Klara Dan von Neumann. 
 MANIAC II, computadora que reemplazó a MANIAC I.